Saria peut désigner :

Toponymes 

 Saria, une commune rurale située dans le département de Koudougou au Burkina Faso ;
 Saria, une localité située dans le département de Yako au Burkina Faso ;
 Saria, une île grecque du Dodécanèse en mer Égée ;

Autres 
 Saria, personnage de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda.